Соревнования по плаванию баттерфляем у мужчин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015